Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1963, die zwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 14. Februar und dem 4. März 1963 in Lima, Peru statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum sechsten Mal, zum vierten Mal in Folge, den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft acht Spiele (insgesamt fanden 36 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1963. Da die ersten drei Mannschaften punktgleich waren, entschied das Korbverhältnis.

Weblinks
FIBA-Archiv

Sportveranstaltung in Lima
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1963